Luxusweibchen steht für:
 verwöhnte bzw. hohe Ansprüche stellende Frau (abwertend)
 Das Luxusweibchen, Operette (1911) von Max Gabriel
 Das Luxusweibchen, Stummfilm (1919) mit Gustav Botz
 Luxusweibchen (ital. Mammiferi di lusso), Werk (1920) von Pitigrilli (dt. Übersetzung 1925)
 Luxusweibchen (1925), Stummfilm (1925) von Erich Schönfelder
 Luxusweibchen (ital. Femmine di lusso), Film (1960) von Giorgio Bianchi